Георгий Эристов:
 Эристов, Георгий Евсеевич (Эристов-Ксанский) (1769—1863) — князь, генерал от инфантерии, сенатор, участник Кавказских походов.
 Эристов, Георгий Романович (1812—1891) — наказной атаман Кавказского линейного казачьего войска, генерал-адъютант, кутаисский генерал-губернатор.